Maxburretia är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Maxburretia ingår i familjen Arecaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Maxburretia